Rybníček je malý rybník. Jde také o vlastní jméno:

obce

 Rybníček (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Rybníček (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Brada-Rybníček – obec v okrese Jičín
 Rybníček (Brada-Rybníček) – část obce Brada-Rybníček v okrese Jičín
 Rybníček (Pelhřimov) – část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov
 Rybníček (Újezd) – část obce Újezd v okrese Olomouc
 Rybníček (Nové Hrady) – část obce Nové Hrady v okrese Ústí nad Orlicí
 Rybníček (Bernartice) – část obce Bernartice v okrese Trutnov

vodní tok
 Rybníček (potok) – levostranný přítok Fryšávky v okrese Žďár nad Sázavou

osoba
 Richard Rybníček, bývalý ředitel TV JOJ, Slovenské televize, od roku 2010 primátor Trenčína

vodní plochy a chráněná území
 Červený rybníček – přírodní památka
 Pilský rybníček – vodní plocha mezi obcemi Synalov a Strhaře
 Rybníček Pod Jehlickým vrchem – vodní plocha u zámku Hrádek
 Rybníček u Hořan – národní přírodní památka u osady Hořany
 Rybníček u Nového Přímu – vyschlý rybníček u obce Nový Přím
 Rybníček u Podhorek – přírodní památka u osady Podhorky, části obce Choltice
 Rybníček u Starých Hutí – přírodní památka u obce Těmice
 Rybníček u Studeného – přírodní památka u obce Studený

Podobné názvy 
 Rybník (rozcestník)
 Rybníčky (rozcestník)

Externí odkazy